Сезон ФК «Барселона» 2017—2018 - 118-й за ліком сезон футбольного клубу Барселона 118 і його 87-й поспіль сезон у найвищій лізі іспанського футболу.

Гравці

Склад команди

З Барселона Б

Прийшли 

Загальні витрати:  €323,8 мільйона

Пішли 

Загальний прибуток:  €231,5 мільйона

Чистий:  €92,3 мільйона

Нотатки

Статистика

Матчі та голи 
Востаннє оновлено станом на 27 травня 2018.

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Воротарі

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Захисники

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Півзахисники

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Нападники

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Гравці, що в цьому сезоні виходили на поле, або мали номер у складі, але потім полишили клуб

|-
|}

Статистика гравців 
{|class="wikitable" style="text-align: center;"
|-
!
! style="width:70px;"|Ліга
! style="width:70px;"|Європа
! style="width:70px;"|Кубок Іспанії
! style="width:70px;"|Інші
! style="width:70px;"|Загалом
|-
|align=left|Ігор зіграно       || 38 || 10 || 9 || 2 || 59
|-
|align=left|Ігор виграно          || 28 || 6 || 7 || 0 || 41
|-
|align=left|Ігор внічию        || 9 || 3 || 1 || 0 || 13
|-
|align=left|Ігор програно         || 1 || 1 || 1 || 2 || 5
|-
|align=left|Голів забито       || 99 || 17 || 24 || 1 || 141
|-
|align=left|Голів пропущено     || 29 || 6 || 2 || 5 || 42
|-
|align=left|Різниця забитих і пропущених голів    || 70 || 11 || 22 || -4 || 99
|-
|align=left|"Сухих" матчів       || 19 || 6 || 6 || 0 || 31
|-
|align=left|Голів тими, хто вийшов на заміну || 5 || 0 || 2 || 0 || 7
|-
|align=left|Загалом ударів по воротах        || – || – || – || –|| –
|-
|align=left|Ударів у рамку воріт    || – || – || – || –|| –
|-
|align=left|Кутових            || – || – || – || –|| –
|-
|align=left|Гравців залучено       || – || – || – || –|| –
|-
|align=left|Положено поза грою           || – || – || – || –|| –
|-
|align=left|Порушень правилпроти команди     || – || – || – || –|| –
|-
|align=left|Порушень правилкомандою    || – || – || – || –|| –
|-
|align=left|Жовтих карток       || 66 || 21 || 11 || 5 || 103
|-
|align=left|Червоних карток          || 2 || 1 || 0 || 0 || 3
|-

Бомбардири 

Востаннє оновлено: 9 травня 2018

Хет-трики 

(Д) – вдома ; (Г) – у гостях

«Сухі» матчі 
Востаннє оновлено станом на 17 квітня 2018.

Дисциплінарні покарання 

Враховуючи всі офіційні матчі.

Травми

Передсезонні та товариські матчі

Міжнародний кубок чемпіонів

Товариські

Трофей Хоана Гампера

Суперкубок Каталонії

Змагання

Загалом

Ла-Ліга

Турнірна таблиця

Підсумки загалом

Підсумки за туром

№ туру

Копа-дель-Рей

1/16 фіналу

1/8 фіналу

Чвертьфінал

Півфінал

Фінал

Суперкубок Іспанії

Ліга чемпіонів УЄФА

Груповий турнір

Плей-оф

1/8 фіналу

Чвертьфінал

Примітки 
Нотатки

Citations

Посилання 

Сезони ФК «Барселона»
Барселона